Il singolare del torneo di tennis Perth Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vasilīs Mazarakīs che ha battuto in finale Jamie Delgado 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Yong-Il Yoon (secondo turno)
 Petr Kralert (primo turno)
 Martin Lee (quarti di finale)
 Arvind Parmar (quarti di finale)

 Tuomas Ketola (secondo turno)
 Oleg Ogorodov (secondo turno)
 John van Lottum (primo turno)
 Noam Behr (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 2001